

Persone 
 Hans Zehetner – designer di produzione austriaco
 Johann Zehetner – giocatore di pallamano austriaco
 Ludwig Zehetner – scrittore, educatore e dialettologo tedesco
 Nora Zehetner – attrice statunitense